Wiedmais ist der Ortsname von

 Wiedmais (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiedmais (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern